

Блажкова — село в гміні Любавка Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Блажкова — село в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства